Tottori (prefectuur) -  een prefectuur in Japan
Tottori (stad) - de hoofdstad van die prefectuur
Duinen van Tottori - het grootste duingebied van Japan, een toeristisch gebied bij de stad Tottori